Ку́пер (, «бондарь», также Couper, Cowper) — фамилия английского происхождения; также испанская фамилия (), топоним.

Носители фамилии

А 
 Купер, Абрахам (Abraham Cooper; 1787—1868) — английский художник-анималист и баталист, один из ведущих мастеров спортивного жанра первой половины XIX века.
 Купер, Алан (Alan Cooper; род. 1952) — американский программист и писатель.
 Купер, Андерсон (Anderson Hays Cooper; род. 1967) — американский журналист, писатель и телеведущий.
 Купер, Армандо (род. 1987) — панамский футболист.
 Купер, Арчибалд Скотт (Archibald Scott Couper; 1831—1892) — шотландский химик.

Б 
 Купер, Барри (Barry Cooper; род. 1949) — британский музыковед, специалист по творчеству Бетховена.
 Купер, Белтон Янгблад (Belton Youngblood Cooper; 1917—2007) — американский военный мемуарист.
 Купер, Берт (Bert Cooper; 1966—2019) — американский боксёр-профессионал.
 Купер, Бесси (Besse Cooper; 1896—2012) — американская долгожительница.
 Купер, Брент (род. 1960) — новозеландский дзюдоист.
 Купер, Бретт (род. 1987) — американский боец смешанного стиля.
 Купер, Брэдли (Bradley Cooper; род. 1975) — американский актёр.

В 
 Купер, Вильгельмина (Wilhelmina Cooper; 1939—1980) — американская модель.

Г 
 Купер, Генри (Sir Henry William Cooper; 1934—2011) — английский боксёр-супертяжеловес.
 Купер, Генри Аллен (1850—1931) — американский политик-республиканец.
 Купер, Глэдис (Gladys Cooper; 1888—1971) — английская актриса, трижды номинантка на премию «Оскар».
 Купер, Гэри (Gary Cooper; 1901—1961) — американский киноактёр, лауреат «Оскара».

Д 
 Купер, Д. Б. — американский угонщик самолётов.
 Купер, Дональд Кристофер (Ди Си Купер) (род. 1965) — американский рок-музыкант, вокалист.
 Купер, Дафф (Alfred Duff Cooper; 1890—1954) — политик Великобритании.
 Купер, Джеймс Фенимор (James Fenimore Cooper; 1789—1851) — американский писатель.
 Купер, Джеки (Jackie Cooper; 1922—2011) — американский актёр, телевизионный режиссёр и продюсер.
 Купер, Джинн (Jeanne Cooper; 1928—2013) — американская актриса.
 
 Купер, Ди Джей (D. J. Cooper; род. 1990) — американский баскетболист.
 Купер, Дон — американский кёрлингист.
 Купер, Доминик (Dominic Cooper; род. 1978) — английский актёр.
 Купер, Дэвид Грэхем (David G. Cooper; 1931—1986) — психиатр из ЮАР, теоретик и лидер антипсихиатрического движения.
 Купер, Дэниел, 1-й барон Купер (1821—1902) — австралийский политик и британский барон.

И 
 Купер, Иветт (Yvette Cooper; род. 1969) — британская женщина-политик.

К 
 Купер, Камилла (род. 1979) — американская баскетболистка.
 Купер, Кенни (род. 1984) — американский футболист, нападающий клуба «Даллас» и сборной США.
 Купер, Колин Кэмпбелл (1856—1937) — американский художник.
 Купер, Кори (Korey Cooper; род. 1972) — клавишница, гитаристка и бэк-вокалистка американской христианской рок-группы Skillet.
 Купер, Крис (Christopher W. Cooper; род. 1951) — американский актёр.
 Купер, Кристин (Christin Cooper; род. 1959) — американская горнолыжница.

Л 
 Купер, Леон (Leon Niels Cooper; род. 1930) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Купер, Лерой Гордон (Leroy Gordon Cooper; 1927—2004) — американский астронавт.
 Купер, Лиам (Liam Cooper; род. 1991) — шотландский футболист.
 Купер, Лили (в девичестве А́ллен; род. 1985) — британская певица, автор песен, актриса, телеведущая, модельер и филантроп.

М 
 Купер, Майкл (род. 1956) — американский баскетболист.
 Купер, Малкольм (1947—2001) — британский стрелок, двукратный олимпийский чемпион.
 Купер, Марта (род. 1943) — американский фотограф-документалист.
 Купер, Мартин (род. 1928) — американский инженер.
 Купер, Мелвилл (1896—1973) — американский киноактёр.
 Купер, Мериан (1893—1973) — американский авиатор, военный, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Купер, Мириам (1891—1976) — американская актриса немого кино.
 Купер, Морт (1913—1958) — американский бейсболист.
 Купер, Мэри (1867—1938) — американская художница.

П 
 Купер, Питер (Peter Cooper; 1791—1883) — американский промышленник и филантроп.
 Купер, Полетт (Paulette Marcia Cooper; род. 1942) — американская писательница, журналистка, критик саентологии.

Р 
 Купер, Ричард (1893—1947) — британский актёр театра и кино.
 Купер, Роберт (1831—1867) — американский военный деятель.
 Купер, Роберт (род. 1947) — британский и европейский дипломат.
 Купер, Роберт (род. 1968) — канадский продюсер и сценарист.
 Купер, Роман Петрович (1959—1994) — украинский политический деятель.
 Купер, Рэй (род. 1942) — английский музыкант.

С 
 Купер, Синтия (Cynthia Lynne Cooper-Dyke; род. 1963) — американская баскетболистка и баскетбольный тренер.
 Купер, Скотт (Scott Cooper; род. 1970) — английский и ирландский футбольный тренер.
 Купер, Софа (Sopha Kuper; настоящее имя — Софья Набатчикова; род. 2004) — российский видеоблогер.
 Купер, Стивен (Stephen Cooper; род. 1966) — британский хоккеист, игравший на позиции защитника.
 Купер, Стив (Steve Cooper; род. 1979) — валлийский футболист и футбольный тренер.
 Купер, Стюарт (Stuart W. Cooper; род. 1942) — американский режиссёр, продюсер, актёр и сценарист.
 Купер, Сэмюэл (Samuel Cooper; 1798—1876) — американский кадровый военный.

Т 
 Купер, Терри (1944—2021) — английский футболист, защитник.
 Купер, Тиа (род. 1997) — американская баскетболистка.
 Купер, Томас (1805—1892) — английский поэт, чартист.
 Купер, Томас (1921—1984) — английский актёр, иллюзионист.
 Купер, Томас Сидней (1803—1902) — английский живописец.

У 
 Купер, Уильям (William Cowper; 1731—1800) — английский поэт.

Ф 
 Купер, Фина (1895—1994) — влиятельная старейшина-маори, занимавшаяся борьбой за права своего народа, в особенности женщин.
 Купер, Френсис, 7-й граф Купер (Francis Cowper; 1834—1905) — английский государственный деятель.

Х 
 Купер, Хью Линкольн (1865—1937) — американский строитель гидросооружений.

Ч 
 Купер, Чак (Charles Henry Cooper; 1926—1984) — американский профессиональный баскетболист.

Ш 
 Купер, Шарлотта (Charlotte Reinagle Cooper; 1870—1966) — британская теннисистка.

Э 
 Купер, Эдвард (; ум. 1725) — английский издатель.
 Купер, Эктор (Héctor Cúper; род. 1955) — аргентинский футбольный тренер.
 Купер, Эл (настоящее имя Alan Peter Kuperschmidt; род. 1944) — американский музыкант.
 Купер, Эмиль Альбертович (1877—1960) — русский дирижёр, с 1922 года работавший за границей.
 Купер, Эмма (1855—1920) — (в девичестве Ламперт) американская художница.
 Купер, Эстли (Astley Cooper; 1768—1841) — английский врач, хирург.
 Купер, Эшли (Ashley Cooper; 1936—2020) — австралийский теннисист.

Ю 
 Купер, Юрий Леонидович (род. 1940) — русский художник.

Я 
 Купер, Яков Давидович (1899 — ?) — российский кинорежиссёр и оператор.

Составные фамилии 
 Купер-Оукли, Изабель (урождённая Купер; 1854—1914) — английская писательница, член британской секции Теософского Общества.
 Мельбурн-Купер, Артур (1874—1961) — режиссёр и актёр эпохи немого кино.

Псевдоним 
 Элис Купер — американский рок-музыкант, вокалист, автор песен.
 Купер — российский рэп-исполнитель, бывший участник групп DA-108 и Bad Balance.

Персонажи 
 Дейл Купер — один из главных героев телесериала «Твин Пикс».
 Слай Купер — один из главных героев одноимённой серии игр.
 Шелдон Купер — один из главных героев телесериала «Теория большого взрыва».
 Райан Купер — главный герой игры Need For Speed Prostreet.

Топонимы 
 Купер — округ в штате Миссури, США.
 Купер — город в округе Дельта штата Техас, США.

Прочие значения 
 Купер — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Cooper — британская марка автомобилей.
 Cooper — британская команда «Формулы-1», существовавшая в 1950—1969 годах.
 Cooper Tire & Rubber Company — компания, занимающаяся разработкой и производством шин.
 Mini Cooper — модель BMW Mini Cooper.

См. также 
 Имян-Купер — село в Туймазинском районе Башкортостана, Россия
 Купер-Крик — река в Австралии
 Купер-Сити — город в округе Броуард штата Флорида, США
 Тест Купера — общее название ряда тестов на физическую подготовленность организма человека, созданных американским доктором Кеннетом Купером в 1968 году для армии США
 Стайвесант-таун — Питер-Купер-Виллидж — крупный участок жилой застройки в районе Ист-Сайд в Даунтауне боро Манхэттен, Нью-Йорк
 Купфер